Yesterday Went Too Soon — другий студійний альбом уельської групи Feeder, який був випущений 30 серпня 1999 року.

Композиції 
 Anaesthetic - 3:50
 Insomnia - 2:54
 Picture of Perfect Youth - 3:46
 Yesterday Went Too Soon - 4:20
 Waiting For Changes - 2:44
 Radioman - 3:37
 Day In Day Out - 3:39
 Tinsel Town - 4:29
 You're My Evergreen - 3:24
 Dry - 4:24
 Hole in My Head - 2:58
 So Well - 4:03
 Paperfaces - 13:21

Учасники запису 
 Грант Ніколас — гітара, вокал
 Така Хірозе — бас-гітара
 Джон Лі — ударні

Джерела 
 Yesterday Went Too Soon  allmusic
 Yesterday Went Too Soon  last.fm

Альбоми Feeder
Музичні альбоми 1999
Англомовні музичні альбоми